„Хари Потър и даровете на смъртта: първа част“ () е седмият филм от поредицата за Хари Потър и първият от двата, базирани на едноименната книга на Джоан Роулинг.

Сюжет 
След неочакваните събития в края на предходната година, Хари, Рон и Хърмаяни са натоварени със задачата да намерят и унищожат тайната на Лорд Волдемор към безсмъртието – хоркруксите. Тримата не успяват да се върнат в „Хогуортс“ за последната си година, защото Министерството на Магията се е разпаднало и на власт са Волдемор и смъртожадните. Младите магьосници преминават през дълго приключение с много препятствия по пътя си, сред които и смътожадните, но научават каква е тайната на Даровете на Смъртта. Връзката между ума на Хари с този на Волдемор става все по-силна.

Актьорски състав

В България 
На 29 февруари 2016 година се излъчва за пръв път по bTV на български език. Дублажът е на студио Медия линк. Екипът се състои от:

Филми от 2010 година
Британски фентъзи филми
Американски фентъзи филми
Хари Потър (филмова поредица)
Филми на Дейвид Йейтс
Филми на Уорнър Брос